Livingston é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Livingston (Illinois)
Condado de Livingston (Kentucky)
Condado de Livingston (Michigan)
Condado de Livingston (Missouri)
Condado de Livingston (Nova Iorque)
Paróquia de Livingston, Luisiana

Desambiguações de topônimos